Pierre I est un nom porté par plusieurs souverains européens et américain.

Empereurs 

 Pierre I, tsar puis empereur de toutes les Russies de 1689 à 1725
 Pierre I, empereur du Brésil de 1822 à 1831 sous le nom de Pierre  du Brésil, il fut aussi roi de Portugal sous le nom de Pierre IV de Portugal entre le  et le  avant d'abdiquer

Rois 

 Pierre I, tsar de Bulgarie de 927 à 969.
 Pierre I, roi de Hongrie de 1038 à 1041 puis de 1044 à 1047.
 Pierre I, roi d'Aragon de 1094 à 1104.
 Pierre I, roi de Sicile de 1282 à 1285.
 Pierre I, roi de Chypre de 1328 à 1369.
 Pierre I, roi de Castille et de León de 1350 à 1369.
 Pierre I, roi de Portugal et de l'Algarve de 1357 à 1367.
 Pierre I, roi de Serbie de 1903 à 1921.

Princes, ducs, comtes 

 Pierre I, comte de Savoie de 1060 à 1078
 Pierre  (v. 1126-1180/83), seigneur de Courtenay, Montargis, Châteaurenard, Champignelles, Tanlay, Charny et Chantecoq (maison capétienne de Courtenay).
 Pierre I, duc de Bretagne de 1213 à 1237
 Pierre , comte d'Alençon de 1268 à 1283, comte de Blois, de Chartres et seigneur de Guise de 1272 à 1283.
 Pierre , seigneur de La Suze, de la maison des barons de la famille de Craon.
 Pierre I, comte de Dreux (1331), seigneur de Montpensier, d’Aigueperse, de Herment, de Château-du-Loir, de Saint-Valery, de Gamaches, d’Ault, de Dommart, de Bernarville et de Saint-Maurice (maison capétienne de Dreux)
 Pierre I, duc de Bourbon de 1342 à 1356
 Pierre  de Luxembourg-Saint-Pol (1390-1433), comte de Brienne, de Conversano de 1397 à 1433 et de Saint-Pol de 1430 à 1433.
 Pierre  de Montmorency-Fosseux, marquis de Thuri, comte de Châteauvillain, baron de Fosseux, seigneur de Crèvecœur, de Lauresse.
 Pierre I, prince-évêque de Monténégro de 1781 à 1830
 Pierre I, duc d'Oldenbourg de 1823 à 1829

Ecclésiastiques 
 Pierre I, évêque de Rouen de 385 à 393.
 Pierre I, archevêque-comte de Tarentaise (1124-1140).
 Pierre I, évêque de Marseille de 1151 à 1170.
 Pierre  Ermangaud, évêque de Nîmes de 1080 à 1090.
 Pierre I, archevêque de Lyon de 1131 à 1139.
 Pierre Ier (), évêque et prince de Grenoble (1221).
 Pierre de Cros, le cardinal d'Auxerre (?-1361), cardinal français du .
 Pierre I, évêque d’Uzès de 1357 à 1365.
 Pierre I, évêque de Bazas en 1360.

Voir aussi 

 Pietro Guido  Torelli (?-1460), comte de Guastalla ;
 Pierre 1er, un voilier de Florence Arthaud ;
 Voir aussi les homonymies .

Pierre I